Австра́лия может означать:
 Австралия (континент) — континент Южного полушария.
 Австралия — государство на одноимённом континенте.
 Австралия (стадион) — многоцелевой стадион в Сиднее.
 Австралия (фильм) — военная драма (США, 2008).
 HMAS Australia (1911) — австралийский крейсер.
 (8088) Австралия — астероид из группы главного пояса, который был открыт 23 сентября 1990 года.
 «Австралия» — 94 серия 2 сезона мультсериала «Смешарики».
 «Австралия» — формула PLL в спидкубинге.

Примечания